Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2008./09. je treći put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Sudionici 
 Ombla - Dubrovnik
 Polet Baranja - Karanac
 Osijek - Osijek
 Pregrada - Pregrada
 Rijeka Jackpot - Rijeka
 Viktorija - Slavonski Brod
 Agram - Zagreb
 Dinamo Maksimir - Zagreb

Prvi dio

Razigravanje za prvaka 
Prenose se sve utakmice iz prvog dijela.

Razigravanje za ostanak 
Prenose se sve utakmice iz prvog dijela.

Nastupi klubova u Europi 

 Kup UEFA

  Alma KTZH - Osijek 3:1
 Osijek -  CFR Cluj 1:3
  Glentoran LFC - Osijek 1:1

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske za žene u nogometu 2008./09.
 soccerway.com, 1. HNL za žene 2008./09.

2008-09
ž-p